Заемье — название населённых пунктов в России:

 Заемье — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Заемье — деревня в Первомайском районе Ярославской области.